bicz – inaczej bat

Obiekty geograficzne
 Bicz – wieś w woj. wielkopolskim
 Bicz-Ostatki – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim
 Bicz – struga, dopływ Kurzynki

Osoby
 Bicz Boży – zobacz: Attyla
 Joanna Bicz
 Jerzy Bicz
 Marian Mokrzycki ps. "Bicz"

Zobacz też 
 dziadowski bicz
 „Bicz” (czasopismo)
 Bicz Boży (film)
 Bicze szkockie (zabieg leczniczy)
 Operacja Bicz Boży – zobacz: Operacja Gniew Boży

en:Scourge
pt:Azorrague
sv:Gissel